Ваня Кинг и Ярослава Шведова защитават титлата си.

Поставени тенисистки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (осминафинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (финал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (шампионки)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (полуфинал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (осминафинал)
  Шуай Пън /  Цзе Джън (1 кръг)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (четвъртфинал)
  Юн-Джан Чан /  Анастасия Родионова (1 кръг)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (1 кръг)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабел Медина Гаригес (осминафинал)
  Чия-Джун Чуан /  Олга Говорцова (1 кръг)
  Нурия Лягостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (2 кръг)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (четвъртфинал)
  Ярмила Гайдошова /  Бетани Матек Сандс (осминафинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на САЩ